Найв () — название нескольких рек:
  — река в Квинсленде (Австралия).
 Найв — река на острове Тасмания (Австралия).